«Jaime Jiménez» es el conjunto, del nombre propio Jaime y el apellido Jiménez, que puede referirse a:

Personajes 
 Jaime Jiménez Ramírez (1952-), botánico mexicano;
 Jaime Jiménez Arbe (1956-), delincuente español - apodado «El Solitario»;
 Jaime Jiménez Merlo (1980-), futbolista español;